Plostina kann bedeuten:

 Ploština, ein zerstörter Ort in Tschechien
 Ploștina, mehrere Orte in Rumänien